Яндарбиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Яндарбиев, Зелимхан Абдулмуслимович (1952—2004) — активный участник сепаратистского движения в Чечне.
 Яндарбиев, Хамзат Шамсадович (род. 1940) — чеченский писатель, учёный, общественный деятель.